American River ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 American River, Zufluss des Sacramento River im Bundesstaat Kalifornien
und seine Quellarme 
 East Fork North Fork American River, Fluss im Bundesstaat Kalifornien
 North Fork North Fork American River, Fluss im Bundesstaat Kalifornien
 North Fork of Middle Fork American River, Fluss im Bundesstaat Kalifornien
 American River (Agiapuk River), Fluss im Bundesstaat Alaska (Nome)
 American River (Little Cove), Fluss im Bundesstaat Alaska (Kodiak Island)
 American River (Red River), Fluss im Bundesstaat Idaho
 American River (Naches River), Fluss im Bundesstaat Washington
 East Fork American River, Fluss im Bundesstaat Idaho
 Rainier Fork American River, Fluss im Bundesstaat Washington
 West Fork American River, Fluss im Bundesstaat Idaho

American River ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 American River (Washington), Ortschaft im Bundesstaat Washington

Siehe auch:
 American Creek
 American Fork